Toeche-Mittler ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Toeche-Mittler (1869–1954), deutscher Verleger
 Theodor Toeche-Mittler (1837–1919), deutscher Verleger, siehe Theodor Toeche